Fromet peut désigner :

Patronyme 

 Arnaud Fromet de Rosnay (1946-1984), photographe et aventurier français, fils de Gaëtan de Rosnay, frère de Joël de Rosnay ;
 Frédéric Fromet (1971-), chansonnier français, neveu de Michel Fromet ;
 Gaëtan Fromet de Rosnay (1912-1992), peintre franco-mauricien, père d'Arnaud et Joël de Rosnay ;
 Joël Fromet de Rosnay (1937-), scientifique et écrivain français, fils de Gaëtan de Rosnay, père de Tatiana de Rosnay ;
 Madeleine Fromet (1900-1983), actrice française, fille de Paul Fromet, épouse de Raymond Cordy ;
 Maria Fromet (1902-1967), actrice française, fille de Paul Fromet ;
 Michel Fromet (1945-), homme politique français, oncle de Frédéric Fromet ;
 Paul Fromet (1863-1933), acteur français, père de Madeleine et Maria Fromet ;
 Tatiana Fromet de Rosnay (1961-), journaliste, écrivain et scénariste, fille de Joël de Rosnay, petite-fille de Gaëtan de Rosnay.
Patronyme français